Gosztonyi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Gosztonyi (1925–2011), ungarischer Autor
 András Gosztonyi (* 1990), ungarischer Fußballspieler